Panteón Francés puede hacer referencia a alguno de los siguientes cementerios:

 Panteón Francés de la Piedad. Cementerio ubicado en el centro de la Ciudad de México.
 Panteón Francés de San Joaquín. Cementerio ubicado en el norte de la Ciudad de México.
 Panteón Francés de Puebla. Cementerio ubicado en la Ciudad de Puebla, México.